Сти́вен Ха́нтер (; род. 25 марта 1946) — американский писатель и кинокритик.

Биография 
Родившись в Канзасе-сити в штате Миссури, Хантер вырос в Эванстоне в штате Иллинойс, среди других 10 детей Чарльза Френсиса Хантера, профессора словесности из Северо-Западного Университета, и Вирджинии Рикер Хантер, детской писательницы. Закончив Северо-Западный Университет в 1968-м по специальности журналистика, он провёл два года в Армии США, в качестве церемониального солдата  в Вашингтоне.

Творчество

Кинокритик 
Хантер не сразу стал кинокритиком. После окончания службы в армии он писал в военной газете — Pentagon News. В 1971 году устроился работать в «Балтимор сан», где проработал десять лет редактором воскресного выпуска газеты. В 1982 году в этой же газете стал кинокритиком и занимал эту должность до тех пор, пока в 1997 году не перевёлся в «Вашингтон пост» в том же качестве.

Согласно данным сайта Metacritic, обычно он оценивал фильмы ниже, чем другие критики (во время работы в «Балтимор сан» ходила шутка, что если Стивену Хантеру фильм не понравился, то зрителям он, скорее всего, понравится).

Он был частым гостем  — также в качестве кинокритика. В 1998 году Хантер получил награду  в категории «Критика», а в 2003 году — Пулитцеровскую премию за критику. Хантер уволился из «Вашингтон пост» в 2008 году, но всё ещё пишет эссе в раздел газеты под названием «Стиль». После развода он женился на комментаторе «Балтимор сан» Джоан Марбелле в 2005 году. У него двое детей.

Писатель 
Хантер более известен в качестве писателя остросюжетных романов, среди которых ,  и , а также другие книги из серии о ветеране Вьетнамской войны, снайпере . В 2007 году вышел фильм «Стрелок», основанный на книге «Снайпер». ,  и  — другая серия, в которой героем является отец Боба Суэггера, Эрл. Все его романы содержат много насилия, и однажды Хантер прокомментировал: «Насилие вызывает у меня мощные чувства. Похоже, оно провоцирует мое воображение очень странным образом, и тогда я становлюсь способен создать новый мир».

Действие многих романов Хантера происходит в одном и том же мире свободных допущений; даже те романы, в которых не присутствуют основные главные герои, имеют взаимосвязи. История романа «Невидимый свет» построена на событиях и персонажах романа , также там слегка засветился главный персонаж из романа «Второй Саладин» (). «Сезон охоты на людей» — третий роман о Бобе Ли Суэггере, включает в себя маленькую роль для Дика Пуллера, главного героя из «За день до полуночи». «Невидимый свет» также содержит короткое, но очень важное закадровое появление Френчи Шорта, агента ЦРУ и протеже Эрла Суэггера, появляющегося в романах «Второй Саладин», «Жарким кровавым летом» и «Гавана». Жизнь Шорта переплетается с жизнями Боба Ли и Эрла, и его история и характер постепенно раскрывается на протяжении этих трёх книг.

Романы Хантера известны запутанными, невероятно сложными заговорами, которые, однако, успешно разрешаются к концу истории. В то же время во всех романах события преподносятся с точки зрения разных персонажей, с субъективностью, присущей специфике каждого из характеров. Это делает сюжет, который иначе мог бы показаться очень запутанным, понятнее для простого читателя. Комбинация этих двух составляющих несколько необычна среди писателей современных остросюжетных романов и, возможно, является частичным объяснением популярности романов Хантера.

Во время скандала с Моникой Левински Билл Клинтон был сфотографирован держащим в руке книгу «Сезон охоты на людей». Журналистами был сделан неверный вывод, что публикация этого фото повлияла на решение Хантера не называть  центром округа Полк (Арканзас) в романе «И Ад следовал за ним», потому что «вся культура заговора была основана на подозрении, что Билл Клинтон использовал аэропорт Мены для отправки кокаина в Арканзас». Уже в первой книге Хантера о Бобе Ли Суэггере «Снайпер» (в твердой обложке издательства Бантам Букс) графство Полк было переименовано из «Мены» в «Голубой глаз» (), то есть за два с половиной года до начала скандала с Левински, который начался 15 ноября 1995 года.

Хантер написал три документальных книги:
 «Жестокий экран: 13 лет критика на передовой киномесива» (; 1996) — коллекция эссе с его времени в «Сан»;
 «Американская стрельба: Заговор убийства Гарри Трумэна и перестрелка, разрушившая этот план» (; 2005) — экспертиза состоявшейся 1-го ноября 1950 года попытки покушения на Гарри Трумэна в  (Вашингтон);
 «Теперь играя в Валенсии: Обзоры фильмов, выигравшие Пулитцеровскую премию» (Now Playing at the Valencia: Pulitzer Prize-Winning Essays on Movies; 2005) — коллекция выдержек из «Вашингтон пост».

Хантер также написал некоторое количество не относящихся к фильмам статей для «Пост», включая одну по Афганистану («Снаряжённый убивать — от Кабула до Кандагара — важно не кто ты, — важно в кого ты стреляешь»).

, продолживший историю Боба Ли Суэггера, был выпущен в сентябре 2007 года.

 — очередная сага о Бобе Ли Суэггере — была выпущена в 2008 году. Роман о Бобе Ли Суэггере —  — был выпущен 29 декабря 2009 года. В романе «Я, Снайпер» Хантером было обещано возвращение к прежней манере письма, за отсутствие которой в последних двух книгах Хантер подвергался серьёзной критике.

«Мёртвый ноль» (Dead Zero) — седьмой эпизод Боба Ли Суэггера, 2010 год

 — восьмой эпизод Боба Ли Суэггера, написанный к пятидесятилетию убийства Кеннеди.

Библиография

Романы

Серия книг о Бобе Ли Суэггере
 «Снайпер» () (1993)
 «Невидимый свет» () (1996)
 «Сезон охоты на людей» () (1998)
 «47-й самурай» () (2007)
 «Ночь грома» () (2008)
 «Я, снайпер» () (2009)
 «Точка зеро» () (2010)
 «Третья пуля» () (2013)
 «Честь снайпера» (Sniper's Honor) (2014)
 «Стрелок» (G-Man)  (2017)

Серия книг об Эрле Суэггере
 «Невидимый свет» () (1996)
 «Жарким кровавым летом» () (2000)
 «...И ад следовал за ним» () (2001)
 «Гавана» () (2003)

Серия книг о Рэй Крузе
 «Точка зеро» () (2010)
 «Алгоритм смерти» () (2011)

Романы вне серий
 «Мастер снайпер» () (1980)
 «Второй Саладин» () (1982)
 «Мишень» (новеллизация фильма) () (1985)
 «Испанский гамбит» () (1985)
 «За день до полуночи» () (1989)
 «Крутые белые парни» () (1994)
 «Я, Потрошитель» () (2015)

Документалистика

 «Жестокий экран: 13 лет критика на передовой киномесива» (; 1996)
 «Теперь играя в Валенсии: Обзоры фильмов, выигравшие Пулитцеровскую премию» (Now Playing at the Valencia: Pulitzer Prize-Winning Essays on Movies; 2005)
 «Американская стрельба: Заговор убийства Гарри Трумэна и перестрелка, разрушившая этот план» (; 2005)

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Писатели США
Лауреаты Пулитцеровской премии за критику
Родившиеся в 1946 году
Родившиеся 26 марта
Кинокритики США
Журналисты The Washington Post
Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы журналистики Северо-Западного университета